Klimmeck ist eine eingedeutschte Namensform des polnischen Familiennamens Klimek.

Namenverbreitung 
Anfang 2005 gab es in Deutschland 177 Telefonbucheinträge mit dem Familiennamen Klimmeck, was hochgerechnet rund 472 Namensträger ergab.

Namensträger 
 Babett Klimmeck (* 1967), deutsche Filmarchitektin
 Kurt Klimmeck (1882–1939), deutscher Tiermediziner und Oberregierungsrat
 Thomas Klimmeck (* 1970), deutscher Fußballtrainer
 Uwe Klimmeck (* 1965), deutscher Filmschnitteditor

Siehe auch 
 Klimek
 Klimeck
 Klimmek

Einzelnachweise 

Familienname